Дин се може односити на:

 ДИН (фабрика), фабрику дувана из Ниша
 ДИН, немачки стандард за означавање
 ДИН - скраћеница за динар